Asang heißen folgende geographische Objekte:

 Asang (Bruckberg), Ortsteil der Gemeinde Bruckberg, Landkreis Landshut, Bayern
 Asang (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Asang (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Asang (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Asang (Simbach), Ortsteil der Gemeinde Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Asang (Wurmsham), Ortsteil der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut, Bayern
 Asang (Gemeinde Dietach), Ort bei Dietach, Bezirk Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Asang (Gemeinde Roitham), Ortsteil von Roitham, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

sowie:
 Asang (Waldviertel), Waldgebiet östlich Rappottenstein, Niederösterreich